LHB steht für:

 Langenthal-Huttwil-Bahn, ehemalige Bahngesellschaft in der Schweiz
 Late Heavy Bombardment, hypothetische Zeit großer Asteroideneinschläge, siehe Großes Bombardement
 Linke-Hofmann-Busch, deutscher Hersteller von Schienenfahrzeugen
 Lost Harbor Seaplane Base (IATA-Code), Wasserflugzeugbasis auf Akun Island, Alaska

Abkürzung